Sãocristovense – abitanti di São Cristóvão do Sul
Sãocristovense – abitanti di São Cristóvão